

Patronyme 

 Angus Lennie (1930-2014), acteur écossais
 Christopher Lennie (Chris Lennie, baron Lennie, de Longsands Tynemouth ; 1953-), homme politique britannique

Prénom 
 Lennie Hayton (1908 - 1971), compositeur américain
 Lennie James (né en 1965), acteur et scénariste britannique
 Lennie Tristano (1919 - 1978), pianiste et compositeur de jazz américain 
 Lennie est le prénom d'un personnage du roman Des souris et des hommes (1938) de John Steinbeck

Homophones 
 Lenny
 Leni